Juliette steht für:
 Juliette, weiblicher Vorname
 Juliette (Kartoffel), Speisekartoffelsorte
 Juliette (de Sade), Roman von Donatien Alphonse François de Sade (1796)

 Juliette (Georgia), Siedlung im Monroe County, USA

Siehe auch:

 Juliett (Begriffsklärung)
 Julietta (Begriffsklärung)
 Joliette (Begriffsklärung)